Le qualificazioni del singolare  dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 2010 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del ABN AMRO World Tennis Tournament  2010 prevedevano 16 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Jan Hájek (ultimo turno)
 Christophe Rochus (primo turno)
 Igor' Kunicyn (primo turno)
 Rainer Schüttler (primo turno)

 Andrej Golubev (Qualificato)
 Raemon Sluiter (primo turno)
 Marsel İlhan (primo turno)
 Jesse Huta Galung (primo turno)

Qualificati 

 Andrej Golubev
 Igor Sijsling

 Stéphane Bohli
 Marsel İlhan

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2010
ATP World Tour 2010